RCHB steht für:
 Ruder-Club-Havel Brandenburg
 Rugby Club Haute Bresse, Rugby-Club im französischen Département Ain

RCHB steht für:
 , Autorenkürzel von Ludwig Reichenbach, deutscher Botaniker
 , Autorenkürzel von Heinrich Gustav Reichenbach, deutscher Botaniker (Sohn des vorigen)

Abkürzung